Molnár Áron (1973) nyelvtanár, Algyő polgármestere, független képviselő
Molnár Áron (1987) színész
Molnár Áron (1998) feltaláló